Богусла́в () — мужское имя, в переводе со славянского языка — «тот, кто славит Бога».

Носители имени

Правители Померании 
 Богуслав I (ок. 1130—1187) — князь в Щецине с 1156, князь в Дымине с 1180, герцог Померании в 1181—1187.
 Богуслав II (ок.1178 — 1220) — герцог Щецина в 1187—1220 годы.
 Богуслав III
 Богуслав IV (1258—1309) — герцог-соправитель Щецина, Вольгаста в 1278—1295, герцог Вольгаста в 1295—1309.
 Богуслав V Великий (ок. 1317/1318—1374) — герцог Померании-Вольгаста и Померании-Слупска.
 Богуслав VI — герцог-соправитель Вольгаста в 1368—1393.
 Богуслав VII (ок 1355—1404) — герцог-соправитель Щецина в 1372—1404.
 Богуслав VIII (1363/1368 — 1418) — герцог Слупска в 1403—1418.
 Богуслав IX (1407/1410 — 1446) — герцог Слупска в 1418—1446.
 Богуслав X Великий — с 1474 года герцог Щецинский и Слупский; c 1478 года герцог Волгастский (и тем самым всего Поморья).
 Богуслав XIII (1544—1606) — герцог Барт-Померании в 1569 − 1609, герцог Щецина в 1603—1606 регент Вольгаста 1592—1606.
 Богуслав XIV (1580—1637) — последний герцог Померании.

Другие 
 Богуслав Радзивилл (1620—1669) — магнат и политический деятель Великого княжества Литовского.
 Богуслав Гонсевский (1660—1744) — католический епископ.

Другие значения 
 Богуслав — город в Киевской области Украины.
 Богуслав — село в Днепропетровской области Украины.

См. также 
 Богуславль

Примечания